«Детские игры» (, также известная как «Чаки» ) — американская франшиза ужасов, основанная на оригинальной серии из семи фильмов, созданных Доном Манчини. Фильмы в основном посвящены Чаки, печально известному серийному убийце, который избегает смерти, выполняя ритуал вуду, чтобы передать свою душу в куклу «Добрый парень». Оригинальный фильм «Детские игры», был выпущен 9 ноября 1988 года. Фильм породил шесть сиквелов и вошёл в другие медиа, такие как комиксы, видеоигры, рекламные ролики и предстоящее телевизионное шоу. Первый, второй и четвёртый фильмы были успешными в прокате. С учётом выручки от продажи видео, DVD, VOD и товаров, франшиза получила более 250 миллионов долларов. Франшиза выиграла премию Сатурна как Лучшая франшиза ужасов.

Киносериал первоначально начинался в жанре ужасов с выходом первого фильма «Детские игры», в котором больше психологических элементов ужаса, а его преемниками являются уже фильмами-слэшерами с элементами чёрного юмора. По мере развития фильмов они становились сатирическими и более непристойными, пока киносериал не превратился в комедию ужасов с выходом фильмов «Невеста Чаки» 1998 года и «Потомство Чаки» 2004 года. В 2012 году было подтверждено, что будет снят новый под названием «Проклятие Чаки» (2013) и будет выпущен непосредственно на видео. В отличие от «Невесты» и «Потомства», «Проклятие Чаки» — полноценный фильм ужасов, очень похожий на три оригинальных фильма. Тем не менее, он поддерживает юмор в небольшой степени. Последний выпуск в серии состоялся в 2017 году под названием «Культ Чаки».

Было снято несколько короткометражных фильмов с участием персонажа Чаки: на DVD-диске «Потомство Чаки» был включен короткометражный фильм под названием «Слайды с отпуска Чаки», снятый во время событий фильма. Других фильм под названием «Чаки вторгается» был выпущен в преддверии выхода «Проклятия Чаки». По телевидению Чаки появился в рекламных роликах, а также в Saturday Night Live.

Фильмы

Основная серия

Ремейк 
В августе 2008 года Дон Манчини и Дэвид Киршнер в одном из интервью сообщили о своём намерении перезапустить серию фильмов. Постановщиком и сценаристом должен был выступить сам Манчини. По словам создателей, их решение снимать ремейк, а не продолжение больше соответствует желанию поклонников вновь увидеть зловещего и более страшного Чаки, а не обладателя чёрного юмора, как в более поздних фильмах. Авторы намеревались вернуть Брэда Дурифа, озвучившего Чаки во всех фильмах. Первоначально планировалось, что новый фильм выйдет в 2010 году.

В последующих интервью, Манчини описал ремейк как более тёмный и страшный фильм в духе оригинала, но в нём будут новые сюжетные повороты, двигающие сюжет в новом направлении и развивающие новую концепцию сериала.

На конвенции поклонников фильмов ужасов 2009 Брэд Дуриф подтвердил своё намерение сняться в новом фильме, хотя на тот момент актёр не обладал никакой информацией о дате начала съёмок.

В июле 2018 года стало известно, что студия MGM собирается перезапустить франшизу независимо от Дона Манчини (чья оригинальная хронология продолжит существовать). Так режиссёром нового фильма станет Ларс Клевберг, сценарий напишет Тайлер Бертон Смит, а спродюсируют картину Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит. Завязка фильма крайне отличается от оригинала: Чаки является просто куклой-роботом, которая вышла из-под контроля и вступила в противостояние с Энди Барклаем и его друзьями. Вместо Брэда Дурифа роль Чаки озвучит Марк Хэмилл. Съёмки стартовали в сентябре в Ванкувере.

Отменённые кроссоверы 
Сценарист и режиссёр франшизы Дон Манчини в интервью высказывал намерения снять фильмы продолжения, которые имели рабочие названия «Чаки в „Восточном экспрессе“» и «Фредди против Чаки: Детские игры на улице Вязов».

Телесериал 
В 2018 году сценарист и режиссёр серии фильмов о кукле-убийце Дон Манчини в интервью порталу Bloody Disgusting рассказал, что вместе с продюсером франшизы Дэвидом Кершнером работает над сериалом «Детские игры», который будет продолжением фильмов о Чаки. Позднее шоу получило окончательное название — Чаки.

Актёры и персонажи

Комиксы 
Комикс от издательства Innovation Publishing:
 Детские игры 2: Адаптация фильма () [№ 1-3] (1990).
 Детские игры () [№ 1-5] (1991—1992).
 Детские игры 3: Адаптация фильма () [№ 1-3] (1991).

Комиксы от издательства Devil's Due Publishing:
 Руби-кромсай встречает Чаки (), кроссовер с серией Hack/Slash, рассказывающей о девушке — истребительнице маньяков. Действие происходит после событий пятого фильма (2007).
 Чаки () [№ 1-4] (2009).

Книги 
Выход некоторых фильмов серии сопровождался публикацией книжных романов (адаптаций сценариев, по которым сняли картины). Всего существует несколько таких новелл:

 Child’s Play 2, автор — Мэттью Джей Костелло () (1990)
 Child’s Play 3, автор — Мэттью Джей Костелло () (1991)

Кассовые сборы

Отзывы

См. также 
 Лепрекон (серия фильмов)

Примечания